Cornești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Cornești (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
 Cornești (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Cornești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Cornești (Gârbău), Dorf im Kreis Cluj
 Cornești (Mihai Viteazu), Dorf im Kreis Cluj
 Cornești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Cornești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Cornești (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Cornești (Adămuș), Dorf im Kreis Mureș
 Cornești (Crăciunești), Dorf im Kreis Mureș
 Cornești (Timiș), Dorf im Kreis Timiș

 in der Republik Moldau:
 Cornești (Republik Moldau), Stadt im Rajon Ungheni
 Cornești (Hîncești), Dorf im Rajon Hîncești